Acide peut désigner :
 acide, en chimie, un composé défini par des réactions-types dans différents solvants, en particulier en libérant l'ion hydronium dans l'eau ;
 acide, un autre nom de la drogue LSD ;
 Acide, une chanson de la chanteuse pop française Jennifer Ayache, sortie en 2014.

Voir aussi